Kim Min-hyeok (Seul, 27 de fevereiro de 1992) é um futebolista profissional coreano que atua como defensor.

Carreira 
Kim Min-hyeok começou a carreira no Sagan Tosu. 

Naturais de Seul
Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Sagan Tosu